Зленко — фамилия.
 Зленко, Алексей Николаевич (1914—?) — советский авиаконструктор, специалист в области авиамоторостроения, лауреат Ленинской премии.
 Зленко, Анатолий Максимович (1938—2021) — украинский государственный деятель.

 Зленко, Елена Геннадьевна (род. 1967) — российский политический деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.